John Cunningham (1885-1962), amiral britannique durant la Seconde Guerre mondiale puis First Sea Lord ;
 John Cunningham Lilly (1915-2001), médecin américain ;
 John (Cat's Eyes) Cunningham (1917-2002), pilote de chasse de nuit et as de la Royal Air Force ;
 John Cunningham (1932-), acteur américain.